Hamburger Staatstheater steht für:
 Thalia Theater
 Deutsches Schauspielhaus
 Hamburgische Staatsoper